

Architetture religiose
Chiesa della Madonna del Bosco a Campi Salentina
Santuario della Madonna del Bosco a Imbersago
Santuario della Madonna del Bosco a Novara
Santuario della Madonna del Bosco a Ozegna
Santuario della Madonna del Bosco a Panni
Santuario della Madonna del Bosco a Spino d'Adda